Ntare est un prénom et un patronyme d'Afrique de l'Est, ainsi que le nom de plusieurs rois africains :

ordre chronologique
 Ntare, roi de l'Ankole (actuel Ouganda) autour de 1700 ;
 Ntare, roi du Burundi autour de 1700 ;
 Ntare, roi du Burundi de ca 1795 à ca 1850 ;
 Ntare (1947–1972), roi du Burundi en 1966 ;
 Ntare (1940–2011), roi de l'Ankole en 1993 ;
 Ntare Mwine (né en 1967), acteur américain.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Homonymie de patronyme
Patronyme africain
Patronyme rwandais